Основна стаття: Вімблдонський турнір 2019

Чемпіонка Вімблдонського турніру попереднього року, німкеня Анджелік Кербер, програла в другому колі американці Лорен Девіс.

Перед початком турніру на звання першої ракетки світу претендували Ешлі Барті (чинна № 1), Наомі Осака, Кароліна Плішкова, Кікі Бертенс та Петра Квітова. Барті зберегла право називатися найкращою тенісисткою світу за собою попри поразку в четвертому колі. 

Серена Вільямс могла здобути в цьому турнірі 24-ий титул Великого шолома (8-й вімблдонський).

Перемогла в турнірі румунка Симона Халеп, здолавши в фіналі Серену Вільямс. Для  Халеп це  другий титул Великого шолома й перше вімблдонське чемпіонство. 

Ешлі Барті зберегла за собою право називатися першою ракеткою світу.

Успіхи та невдачі українок 
Україну в основній сітці турніру представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова, які потрапили туди за рейтингом.  Ангеліна Калініна,   Марта Костюк  та Катаріна Завацька пробивалися до основної сітки через кваліфікаційні змагання, але жодній з них не вдалося зробити цього.

У першому колі Світоліна виграла в австралійки Дарії Гаврилової, Ястремська перемогла італійку Камілу Джорджі, Цуренко поступилася чешці Барборі Стрицовій, а Козлова американці Лорен Девіс.

У другому колі супротивниця Світоліної росіянка Маргарита Гаспарян припинила гру через травму в другому сеті, й Еліна пройшла в третє коло. Даяна Ястремська  здолала американку Софію Кенін.

У третьому колі Світоліна виграла в трьох сетах у Марії Саккарі з Греції, а Ястремська переграла Вікторію Голубич зі Швейцарії.

У четвертому колі Світоліна виграла у Петри Мартич з Хорватії, а Ястремська поступилася китаянці Чжан Шуай.

У чвертьфіналі Світоліна перемогла Кароліну Мухову з Чехії, а в півфіналі програла румунці Симоні Халеп.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2019 у тенісі
2019 в англійському спорті